„Разтопете ме меко“ (; ) е южнокорейски сериал, който се излъчва от 28 септември до 17 ноември 2019 г. по tvN.

Актьори 
 Чи Чанг-ук – Ма Донг-чан
 Вон Джин-а – Го Ми-ран
 Юн Се-а – На Ха-йонг

Източници

Външни препратки 
 

Южнокорейски сериали
Драматични сериали
Комедийни сериали
Фентъзи сериали
Сериали на Ти Ви Ен